Sankt Johannes fästning kan syfta på:

 Sankt Johannes fästning, Dubrovnik – en fästning i Dubrovnik i Kroatien
 Sankt Johannes fästning, Šibenik – en fästning i Šibenik i Kroatien